Риварола () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Риварола, Агостино — итальянский куриальный кардинал.
 Риварола, Альфонсо (1590—1640) — итальянский художник.
 Риварола, Диего (род. 1976) — аргентинский футболист, нападающий, наиболее известный по выступлениям за чилийский клуб «Универсидад де Чили».
 Риварола, Каталино (род. 1965) — парагвайский футболист, защитник, в конце спортивной карьеры играл за ФК «Либертад».
 Риварола, Сирило Антонио (1836—1879) — политик, Президент Республики Парагвай.
Риварола, Хуан Мануэль (1899—1985) — аргентинский шахматист.
 Риварола, Эдуардо (1922—1992) — перуанский спортивный деятель, баскетболист, тренер, судья международного класса. Член Зала славы ФИБА (FIBA Hall of Fame). Кавалер Олимпийского ордена.